Cudahy peut désigner :
 Cudahy, une ville de Californie ;
 Cudahy, une ville du Wisconsin ;
 Patrick Cudahy, industriel américain.

Homonymie de toponyme